Lajos György (1822–1893) főjegyző
Lajos György (1934–2007) fotóművész